Lasko, le protecteur, une série télévisée allemande.
 Michal Lasko, un joueur italo-polonais de volley-ball.